Гран-прі Іспанії 2017 (офіційно Formula 1 Gran Premio de España Pirelli 2017) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 14 травня  на Автодромі Каталунья в Монмало, Іспанія. Це п'ятий етап чемпіонату світу і п'ятдесят дев'яте Гран-прі Іспанії в історії.

Класифікація

Примітки 
  — Стоффель Вандорн отримує 10 штрафних позицій за заміну компонентів двигуна.

Перегони

Примітки 
  — Паскаль Верляйн отримав п'яти-секундний штраф за неправильний заїзд на піт-стоп. Через це у фінальному заліку Верляйн опустився з сьомої позиції на восьму.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Іспанії
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Травень 2017
2017 в Іспанії